Heracleum marginatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Franz Georg Hoffmann. Heracleum marginatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
marginatum